Мезёчатский район () — район медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия. В состав район входит 9 населённых пунктов, в которых проживает 14 788 жителей. Администрация района располагается в городе Мезёчат.

Населённые пункты 

Районы Боршода-Абауя-Земплена